B-VM i håndbold 1977 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 B-VM i håndbold 1977 (mænd)
 B-VM i håndbold 1977 (kvinder)